Die Abkürzung CBR steht für:

 C-B-R – Kürzel der ehemaligen Messe Caravan – Boot – Reisen in München, Vorgängerin der F.re.e - Die Reise- und Freizeitmesse
 California Bearing Ratio – im Straßenbau ein Prüfverfahren zur Ermittlung der Festigkeit von Boden, siehe California Bearing Ratio-Versuch
 Case-Based Reasoning – ein maschinelles Lernverfahren, siehe Fallbasiertes Schließen
 CBR Fashion Holding – ein in der Kleidungsbranche tätiger Konzern
 Clinical benefit rate
 Comic Book Rar – ein komprimiertes Datenformat, siehe Comic-Book-Format
 Commodity-Box-Rate – Ausweisung einer Seefrachtsumme pro 20¢/ 40¢/45¢-Container nach Art des Ladegutes
 Community based rehabilitation (englisch für „gemeindenahe Rehabilitation“) – ein Ansatz der Entwicklungshilfe
 Constant Bit Rate (englisch für „konstante Bitrate“), siehe auch Bitrate
 Constraint-Based Routing – ein Algorithmus für die Bestimmung kürzester Pfad, siehe Constrained Shortest Path First
 Crude Birth Rate – der englische Fachbegriff für Geburtenziffer
 eine Typenbezeichnung einer Motorradserie von Honda
 Flughafen Canberra – im IATA-Code
 Call by reference – Informatik
 Powiat Brodnicki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung